Brock – nome proprio di persona inglese maschile
Brock – cognome
Brock – personaggio Pokémon
Brock – comune degli Stati Uniti d'America in Nebraska
Brock – township del Canada in Ontario
Isola Brock – isola dell'arcipelago artico canadese
95793 Brock – asteroide
Eddie Brock – personaggio della Marvel Comics

Persone
Allison Brock (1979) – cavallerizza statunitense
Bill Brock (1930-2021) – politico statunitense
Charley Brock (1916-1987) – giocatore di football americano statunitense
Dave Brock (1941) – cantante e chitarrista britannico
Dieter Brock (1951) – ex giocatore di football americano statunitense
Eduardo Brock (1991) – calciatore brasiliano
Edwin C. Brock (1946-2015) – egittologo statunitense
Isaac Brock (1975) – cantante e musicista statunitense
Jeremy Brock (1959) – regista, attore, sceneggiatore, scrittore e produttore cinematografico britannico
Kevin Brock (1962) – allenatore di calcio e calciatore inglese
Kevin Brock (1986) – giocatore di football americano statunitense
Lou Brock (1939) – ex giocatore di baseball statunitense
Napoleon Murphy Brock (1945) – cantante, sassofonista e flautista statunitense
Osmond Brock (1869-1947) – ammiraglio britannico
Stevie Brock (1990) – cantante pop statunitense
Terry Brock (...) – cantante, chitarrista e compositore statunitense
Tramaine Brock (1988) – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Broc (disambigua)